Яцковщина — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Яцковщина — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Яцковщина — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Яцковщина — деревняв Ивьевском районе Гродненской области.